Холка — місце на спині між лопатками чотириногої тварини
 Холка — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область, Росія